Fajar Indah (Panca Jaya), een plaats in Indonesië
Fajar Indah (Gunung Megang), een plaats in Indonesië